Grand Street – stacja metra w Nowym Jorku na Canarsie Line
 Grand Street – stacja metra w Nowym Jorku na Sixth Avenue Line